Меморіальний будинок-музей Марко Вовчок у Нальчику, відкритий 4 серпня 1978 року. Біля будинку-музею знаходиться могила та пам'ятник (скульптор В. Фещенко) видатної української письменниці.  
 Меморіальний музей-садиба Марко Вовчок у Богуславі, що на Київщині, відкритий 10 серпня 1985 року. На подвір'ї встановлено погруддя письменниці (скульптор Т. Братерський).
 Літературно-меморіальний музей Марко Вовчок у місті Немирові, що на Вінничині, відкритий 1957 року.